Le tournoi de tennis de Dublin est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute du 4 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Harter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Geraldine Barniville et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Dublin

dames 1966
Dublin
1966 en Irlande
Tennis en juillet 1966